El término  "tu"  o "tú" se puede referir a:

Gramática 
 Al pronombre personal (tú) y al determinante posesivo (tu) asociados al tuteo.

Música 
 Tú (1978), canción de Umberto Tozzi - del álbum Tú.
 Tú (1988), canción de Ricardo Montaner - del álbum Ricardo Montaner 2.
 Tú (1991), canción de Mecano - del álbum Aidalai.
 Tú (1996), canción de Ricardo Arjona - del álbum Si el norte fuera el sur.
 Tú (1998), canción de Shakira - del álbum ¿Dónde están los ladrones?
 Tú (1999), canción de Noelia - del álbum Noelia.
 Tú (2005), canción de Los Bunkers - del álbum Vida de perros.
 Tú (2007), canción de Kudai - del álbum Sobrevive.
 Tú (2007), canción de Jeremías - del álbum Un día más en el gran circo.

Escultura 
 Tú (2015), escultura monumental de Rivelino

Miscelánea 
 Tu, grupo étnico chino.
 Tu, cayo del archipiélago de San Andrés, Colombia.
 Tu, antiguo nombre de la operadora móvil Tuenti.
 TU, siglas con las que se conoce la Tulane University, del estado de Luisiana, Estados Unidos.
 Tu, Revista juvenil.
TU, código IATA de Tunisair.

Véase también 
 Tú y yo, .
 You and Me, .
 You, .